Открытая книга может означать:

 Открытая книга (роман) — роман Вениамина Каверина.
 Открытая книга (фильм, 1973) — фильм режиссёра Владимира Фетина, 1973 год.
 Открытая книга (фильм, 1977) — фильм режиссёра Виктора Титова, 1977—1979 годы.
 Открытая книга (топология) — разложение замкнутого ориентированного 3-мерного многообразия.